Österdalälvens naturvårdsområde är ett naturvårdsområde som ligger i Österdalälven mellan Älvdalen och Åsens kraftstation, reservatet är cirka 19 km långt och omfattar 161 hektar. Naturreservatet inrättades 1998 för att bland annat skydda det populära fisket av harr och öring och för att förhindra vattenkraftsutbyggnad i älven.

Källor 
om naturvårdsområdet på länsstyrelsen

Naturskyddsområden bildade 1998
Naturvårdsområden i Dalarnas län